Amenemhet (v překladu z egyptštiny „Amon je nadevším“) je staroegyptské jméno, které může označovat:
panovníky
 Amenemheta I.
 Amenemheta II.
 Amenemheta III.
 Amenemheta IV.
 Amenemheta V.
 Amenemheta VI.
 Amenemheta VII.

další osoby
 Amenemheta – syna Thutmose III.

možná jste hledali:
 Amenhotep

Reference 

Egyptská jména